Minturn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Minturn (Arkansas)
Minturn (Colorado)